Mémoire du masque est un manhwa policier/thriller créé par Yun Han Kim. Cette série est composée de quatre tomes. L'éditeur de la version française est Asuka qui en a actuellement publié trois.

Résumé 

Une lycéenne à la suite d'un accident se retrouve avec d'étranges visions d'horreur : elle voit des morts... Un meurtrier... Sans savoir s'il s'agit là de simples cauchemars ou de visions réelles et prémonitoires. Commence alors une recherche sur les origines de ces visions... Et sur elle-même.

Série manhwa
Manhwa policier